

Ришевко — село в гміні Ґонсава Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ришевко — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства